Svamp har flere betydninger:

 Spiselige svampe, Svampe som kan konsumeres
 Svamp (redskab) – er et redskab af organisk eller syntetisk materiale til rengøring
 Svampe, fungi – flercellede organismer der hverken er dyr eller planter
 Havsvampe, spongier – er primitive dyr

Se også 
 Svampedyr